Mănăstirea Cetățuia se referă la trei mănăstiri cu același nume:

 Mănăstirea Cetățuia - mănăstirea din cadrul comunei Cetățeni din județul Argeș
 Mănăstirea Cetățuia - mănăstirea din cadrul satului Haleș din județul Buzău
 Mănăstirea Cetățuia - mănăstire din municipiul Iași